Маталон — фамилия. Известные носители:
 Маталон, Даниэль (Daniel Matalon (homme politique)) (1914—1987) — французский политический деятель.
 Маталон, Мартин (род. 1958) — аргентинский композитор и дирижёр.
 Маталон, Моше (род. 1953) — израильский политик, депутат кнессета.